Сляднева — женская форма фамилии Сляднев.
 Сляднева, Валентина Ивановна (1940—2013) — русский поэт, прозаик, автор ряда поэтических и прозаических сборников, член Союза писателей СССР и России.
 Сляднева, Екатерина Владимировна (род. 1964) — советская и российская метательница копья.
 Сляднева, Наталья Евгеньевна (род. 1956) — учредитель и главный редактор журналов о природе «Мир Животных», «Эколог и Я» и литературно-художественного журнала «Метаморфозы».
 См. также 
 Сляднево